Az al-Ittihad Kalba (arabul: نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي) arab emírségekbeli labdarúgócsapat. Székhelye Kalba városa, amely az Egyesült Arab Emírségekben található. A klubot 1972-ben alapították, hazai mérkőzéseit az Ittihad Kalba Club Stadionban játssza.

Sikerek 
UAE Division One (7):
Bajnok: 1979–80, 1988-89, 1995-96, 1998-99, 2009-10, 2011-12, 2013-14

Jelenlegi keret

Források

Külső hivatkozások 
 Az al-Ittihad Kalba hivatalos honlapja

Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgása
1972-ben alapított labdarúgócsapatok